Mobile Heights är en medlemsfinansierad, icke vinstdrivande klusterorganisation som knyter ihop aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor för att skapa tillväxt för framtidens digitaliserade samhälle.

Mobile Heights fokusområden är 

 digital hälsa, 
 det digitala samhället samt 
 digital tillverkningsindustri & material.

Mobile Heights grundades 2009 av Sony, Ericsson, Telia Company, Region Skåne, Lunds universitet och Malmö universitet.

Idag finns ca 130 medlemmar i södra Sverige.

Mobile Heights har sitt huvudkontor i Lund och har utnämnts till Gold Label Cluster.

Noter

Lunds tekniska högskola
Forskningsinstitut vid Lunds universitet